Denumirea de Rozino se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Rozino, un sat în comuna Ivailovgrad, regiunea Haskovo;
 Rozino, un sat în comuna Karlovo, regiunea Plovdiv.